Inje – contea della Corea del Sud
 Inje (singolo) – brano musicale
Università Inje – università sudcoreana